Antoni Jankowski, général de brigade de l'armée polonaise ;
 Charles-Boris de Jankowski, artiste peintre polonais ;
 Horst Jankowski, pianiste de jazz allemand ;
 Joseph Jankowski, prêtre catholique polonais ;
 Maciej Jankowski, footballeur polonais ;
 Mark Jankowski, joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1950-), historien américain ;
 Robert Jankowski, coureur cycliste français ;
 Siegfried Jankowski (1927-1997), homme politique allemand ;
 Tomasz Jankowski, joueur et entraîneur de basket-ball polonais ;
 Wojciech Jankowski (1927-2010), journaliste et réalisateur de documentaires polonais ;
 Wojciech Jankowski, rameur d'aviron polonais ;
 Zenon Jankowski, aspirant-spationaute polonais.

Jankowski se retrouve aussi dans :
 Bruant de Jankowski, espèce de passereau appartenant à la famille des Emberizidae ;
 Carex jankowskii, espèce des plantes du genre Carex et de la famille des Cyperaceae.

Homonymie de patronyme